Цайнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цайнер, Гюнтер (ум. 1478) — один из первых немецких книгопечатников.
 Цайнер, Иоганн (ум. 1523) — немецкий книгопечатник.
 Рудла (Рудольф) Цайнер (Rudolf Cainer) — чешский писатель